Колонија Примеро де Мајо има више значења:

 Колонија Примеро де Мајо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Примеро де Мајо (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Примеро де Мајо, Ла Беатиља (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Примеро де Мајо (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Примеро де Мајо (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Примеро де Мајо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику